Freeston peut faire référence à:

Sir Brian Freeston (1892–1958), fonctionnaire colonial britannique
Jesse Freeston, journaliste vidéo et cinéaste canadien
John Freeston (1512–1594), avocat anglais, fondateur de la Normanton Grammar School
Nicholas Freeston (1907–1978), poète anglais

Voir aussi
 Freeston Academy, un lycée co-éducatif géré par l'Etat situé à Normanton, West Yorkshire